A 25 612-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút)  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc központjában.

A 2519-es út a 3-as főútból ágazik ki, annak 181. kilométerénél, és bár a két útpálya közvetlenül találkozik, van köztük két rövid, egyirányú, átkötő útszakasz is. Ezek egyike a 25 612-es, amely a város központja felől vezet rá a 2519-esre (párja a 25 613-as, amely a 2519-esről viszi rá a Budapest felé tartó forgalmat a főútra). Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 87 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 9.

Jegyzetek 

25612
25612